Numeri – plurale di numero
 Numeri – libro della Bibbia
 Numeri (Numbers) – romanzo di John Rechy del 1967
 Numeri – album di Raf del 2011
 Numeri (Numbers) – episodio della prima stagione di Lost

Pagine correlate 
 Numero (disambigua)